Die Glasgow Trophy 2018 war ein Tennisturnier, das vom 30. April bis 6. Mai 2018 in Glasgow stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 89 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Glasgow